Ки́нгсли () — имя и фамилия.

Известные носители

Имя 
 Кингсли Бруствер — персонаж серии романов о Гарри Поттере. Министр магии Великобритании c 1998 года;
 Кингсли Икеке (род. 1973) — нигерийский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории;
 Кингсли Кеннерли — английский профессиональный игрок в снукер и английский бильярд;
 Кингсли Эмис (1922—1995) — английский прозаик, поэт и критик.
 Кингсли Коман (род. 1995) — французский футболист, полузащитник футбольного клуба «Бавария».

Фамилия 
 Кингсли, Бен (род. 1943) — британский актёр.
 Кингсли, Генри (1830—1876) — английский романист.
 Кингсли, Гершон (при рождении Гёц Густав Ксински; 1922—2019) — американский композитор, один из пионеров электронной музыки в 1970-х годах.
 Кингсли, Мэри (1862—1900) — английская писательница и исследовательница Африки.
 Кингсли, Санни (род. 1981) — нигерийский футболист.
 Кингсли, Сидни (1906—1995) — американский драматург, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Кингсли, Стивен (род. 1994) — шотландский футболист.
 Кингсли, Чарльз (1819—1875) — английский романист и проповедник.